Сте́нлі () — топонімічне давньоанглійське прізвище, утворене сполученням слів stan (похідна форма від  — «камінь») і leigh (у значенні «лука», «луг»), що означає «кам'яниста лука».

Відомі носії прізвища:

 Аллан Стенлі (; 1926—2013) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Венделл Мередіт Стенлі (; 1904—1971) — американський вірусолог та біохімік.
 Вільям Стенлі (; 1561—1642) — англійський аристократ і державний діяч, пер Англії.
 Вільям Стенлі-молодший (; 1858—1916) — американський фізик, винахідник.
 Генрі Мортон Стенлі (; 1841—1904) — валлійський журналіст, мандрівник, дослідник Африки.
  (; 1814—1872) — американський живописець, пейзажист і портретист.
 Джордж Стенлі (; 1903—1970) — американський скульптор.
 Едуард Генрі Стенлі, 15-й граф Дербі (; 1826—1893) — британський державний діяч.
 Клей Стенлі (; 1978) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Марк Стенлі (; 1988) — британський актор.
  (; 1811—1850) — британський капітан, дослідник Океанії.
 Пол Стенлі (, уроджений — Стенлі Гарві Айзен, ; 1952) — американський музикант, гітарист і вокаліст рок-гурту «Kiss».
 Фредерік Артур Стенлі (; 1841—1908) — політик, шостий генерал-губернатор Канади (1888—1893) і хокейний ентузіаст.
 Чарлз Генрі Стенлі (; 1819—1901) — шахіст і шаховий літератор, один з організаторів шахового життя у США у середині XIX ст.

Див. також 
 Стенлі (ім'я)

Примітки